Bezirkshauptstadt bezeichnet den Sitz

 der Bezirkshauptmannschaften in Österreich, siehe auch :Kategorie:Bezirkshauptstadt in Österreich
 der Bezirksleitung eines Bezirkes der Deutschen Demokratischen Republik 

siehe auch: County Seat